In het algemeen: een streekmuseum
Heemkundig Museum 't Mieleke, een museum te As
Heemkundig Museum Sincfala, een museum te Knokke-Heist
Heemkundig Museum Paulus van Daesdonck, een museum te Ulvenhout
Heemkundig Museum (Heppen), een museum te Heppen
Heemkundig museum (Gaasbeek)
Heemkundig museum (Keerbergen)